En Pologne, Dąbrowica peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Dąbrowica, village du powiat de Leżajsk
 Dąbrowica, village du powiat de Nisko 
 Dąbrowica, village du powiat de Tarnobrzeg

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Dąbrowica, village du powiat de Jelenia Góra
 Dąbrowica, village du powiat de Wrocław

dans la voïvodie de Lublin
 Dąbrowica, village du powiat de Biłgoraj
 Dąbrowica, village du powiat de Janów Lubelski 
 Dąbrowica, village du powiat de Lublin 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Dąbrowica, village du powiat de Bochnia
 Dąbrowica, village du powiat de Dąbrowa

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Dąbrowica, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Dąbrowica, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Dąbrowica, village du powiat de Konin
 Dąbrowica, village du powiat de Turek

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Dąbrowica, village du powiat de Goleniów
 Dąbrowica, village du powiat de Szczecinek

En Ukraine :
 Dąbrowica est également le nom polonais de la ville de Doubrovytsia.